Етеокъл (, Eteoklos, ) може да отнася за:

 Етеокъл (син на Андрей), син на Андрей от Орхомен
 Етеокъл (син на Ифит), син на Ифит, герой от Аргос
 Етеокъл, син на Едип, цар на Тива